Sezon 1984 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – dwudziesty drugi sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Vlastimil Tomášek i drużyna Czechosłowacji, a wśród samochodów wyścigowych Ulli Melkus i drużyna NRD.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1984
1984 w sportach motorowych